Acktjärn kan syfta på ett antal svenska insjöar:

Acktjärnen, Västmanland, sjö i Lindesbergs kommun,  (8,35 ha)
Acktjärnen (Västerfärnebo socken, Västmanland), sjö i Sala kommun,  (6,68 ha)
Lilla Acktjärnen (Ramnäs socken, Västmanland), sjö i Surahammars kommun, 
Lilla Acktjärnen (Ramsbergs socken, Västmanland), sjö i Lindesbergs kommun, 
Mellan Acktjärnen, sjö i Surahammars kommun, 
Stora Acktjärnen (Ramnäs socken, Västmanland), sjö i Surahammars kommun,  (6,89 ha)
Stora Acktjärnen (Ramsbergs socken, Västmanland), sjö i Lindesbergs kommun,  (12,3 ha)
Acktjärnarna, sjö i Torsby kommun,  (29,1 ha)
Acktjärnen (Dalby socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (29,3 ha)
Acktjärnen (Lungsunds socken, Värmland), sjö i Storfors kommun,  (70 ha)
Acktjärnen (Folkärna socken, Dalarna), sjö i Avesta kommun och Hedemora kommun,  (6,03 ha)
Acktjärnen (Garpenbergs socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun,  (27,1 ha)
Acktjärnen (Gustafs socken, Dalarna), sjö i Säters kommun, 
Acktjärnen (Hedemora socken, Dalarna, 667587-150956), sjö i Hedemora kommun,  (4,29 ha)
Acktjärnen (Hedemora socken, Dalarna, 668417-150007), sjö i Hedemora kommun,  (24,5 ha)
Acktjärnen (Järna socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun,  (29,8 ha)
Acktjärnen (Transtrands socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Acktjärnen (Vika socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (17,7 ha)
Lilla Acktjärnen (Hedemora socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun, 
Lilla Acktjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Lilla Acktjärnen (Vika socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Stor-Acktjärnen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun,  (9,54 ha)
Stora Acktjärnen (Hedemora socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun,  (7,37 ha)
Stora Acktjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (30,2 ha)
Acktjärnen (Torsåkers socken, Gästrikland), sjö i Hofors kommun,  (7,85 ha)
Liss-Acktjärnen, sjö i Ockelbo kommun, 
Nedre Acktjärnen, sjö i Sandvikens kommun,  (2,6 ha)
Stor-Acktjärnen, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun,  (13 ha)
Övre Acktjärnen, sjö i Sandvikens kommun,  (3,7 ha)
Acktjärnen (Alfta socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun, 
Acktjärnen (Arbrå socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (9,86 ha)
Acktjärnen (Ovanåkers socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun,  (7,04 ha)
Acktjärnen (Segersta socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (15,1 ha)
Acktjärnen, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun,  (29,6 ha)
Stora Acktjärnen, Hälsingland, sjö i Söderhamns kommun, 
Acktjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (18,9 ha)
Acktjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun, 
Acktjärnen, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun,

Se även
Acksjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn